Barroca kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Padre Bernardo (ort), Goiás,

Portugal 

 Barroca (freguesia i Portugal), Castelo Branco, Fundão, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar